płyta pilśniowa – wyrób z drewna
 filc – wyrób włókienniczy
 pilśń nerwowa – neuropil (fragment układu nerwowego)